Европско првенство у одбојци 1999. је било 21. по реду. Одржано је у Бечу и Винер Нојштату (Аустрија) и трајало је од 7. до 12. септембра 1999. године.

Квалификације 

Репрезентација Аустрије се се аутоматски квалификовала као домаћин турнира. Остали учесници су учешће на овом турниру остварили кроз квалификације.

Учесници

Прва фаза

Група A

Група Б

Финалне утакмице

Полуфинале

Пласман од 5. до 8. мјеста

Утакмица за 7. мјесто

Утакмица за 5. мјесто

Утакмица за бронзану медаљу

Финале

Коначни пласман

Освајачи медаља

Најбољи појединци 
 Најбољи играч (МВП):  Андреа Ђани 
 Најбољи поентер:  Андреа Ђани  
 Најбољи нападач:  Бас ван де Гор 
 Најбољи блокер:  Бас ван де Гор 
 Најбољи играч у пољу:  Данијел Лион  
 Најбољи техничар:  Петер Бланже 
 Најбољи примач сервиса:  Сергеј Тетјухин

Спољашње везе 
 Архива одбојкашких резултата
 «Спорт-экспресс». 14.09.1999

Европска првенства у одбојци
Спорт у Бечу
Одбојка у 1999.